Body Count (englisch, in etwa: „Leichenanzahl“) bezeichnet

 Body Count (Krieg), Zahl getöteter Feinde im Krieg.
 Body Count (Band), eine US-amerikanische Crossover-Band.
 Body Count (Album), Musikalbum der gleichnamigen Band

Filme:
 Body Count (1995), ein US-amerikanischer Spielfilm von 1995 (Regie: Talun Hsu, Originaltitel: Codename: Silencer)
 Body Count – Flucht nach Miami, ein US-amerikanischer Spielfilm von 1998
 Body Count – Die Mathematik des Schreckens, ein italienischer Spielfilm von 1987 (Originaltitel: Camping del terrore)